Народна скупштина на Крфу се може односити на:
 Народна скупштина на Крфу 1916.
 Народна скупштина на Крфу 1918.